Chomętowscy herbu Bończa – polski ród szlachecki
 Chomętowscy herbu Junosza – polski ród szlachecki
 Chomętowscy herbu Lis – polski ród szlachecki
 Chomętowscy herbu Nieczuja – polski ród szlachecki
 Chomętowscy herbu Oksza – polski ród szlachecki
 Chomętowscy herbu Poraj – polski ród szlachecki
 Chomętowscy herbu Prus I – polski ród szlachecki
 Chomętowscy herbu Wczele – polski ród szlachecki